Németh Erzsébet
 Németh Erzsébet (1930) táncos, a Honvéd Művészegyüttes tagja
 Csajbókné Németh Erzsébet, Csajbók Sándorné (1953) olimpiai bronzérmes kézilabdázó
 Németh Erzsébet (1957) tollaslabdázó
 Németh Erzsébet (1944) költő, szerkesztő
 Németh Erzsébet (1961) szociálpszichológus 
hasonló nevűek
 Gy. Németh Erzsébet (1962) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)